Дэ́вид Бро́мли (; ) — американский социолог религии, профессор социологии Университета Содружества Виргинии и Виргинского университета. Известен своими исследованиями в области новых религиозных движений и антикультового движения в США.

Образование и карьера 
В 1963 году получил степень бакалавра в области социологии в Колби-колледже. В 1966 году получил степень магистра социологии в Университете Дьюка. В 1971 году в том же университете защитил докторскую диссертацию по социологии.

В 1968—1974 годах преподавал на кафедре социологии и антропологии Виргинского университета. В 1974—1980 годах — адъюнкт-профессор кафедры социологии, в 1976—1977 годах — заведующий кафедрой социологии Техасского университета в Арлингтоне. В 1980—1983 годах — директор Института социальных исследований и ассоциированный профессор кафедры социологии в Хартфордском университете. С 1983 года — профессор кафедры социологии и антропологии Виргинского университета. С 1994 года — профессор кафедры религиоведения Университета Содружества Виргинии.

В 1992—1995 годах — редактор научного журнала Journal for the Scientific Study of Religion. В 1993—1994 годах — президент Ассоциации социологии религии. С 1991 года — главный редактор многотомной научной серии «Religion and the Social Order» («Религия и социальный порядок»), публикуемой Ассоциацией социологии религии.

Научная деятельность 
Основной областью научных интересов Бромли является социология религии, в особенности изучение новых религиозных движений и их конфликта с антикультовым движением. Как отмечает Джеймс Т. Фишер (профессор теологии и американских исследований Фордемского университета), в 1980-е годы Дэвид Бромли и Энсон Шуп, осуществляя сбалансированное сравнительное исследование новых религиозных движений, проявили наибольшую активность в попытке рассеять «антикультовую истерию», возникшую в американском обществе после массового самоубийства последователей Храма народов в Гайане. По мнению Харви Кокса, высказанному в 1981 году, в предисловии книге Бромли и Шупа «Странные боги: великая американская боязнь культов» они оба «продемонстрировали, что Годзиллы не существует, что угроза сект — выдумка и иллюзия». Предвзятое освещение НРД и их деятельности в СМИ (и как следствие этого негативное отношение к НРД в обществе) Бромли и Шуп связывали с тем фактом, что основным источником информации о НРД были их бывшие члены. В 1981 году они утверждали, что «практически всё, что общество знало о новых религиях, … было почерпнуто из сообщений средств массовой информации, источниками значительной части которых были противники новых религий как таковых, и, в частности, отступники». СМИ доверяли этим индивидам, что позволило им оказать «диспропорционально большое влияние» на формирование общественного мнения о НРД.

Один из наиболее известных критиков антикультового движения и теории промывания мозгов социолог  указывал, что со временем Бромли стал не только сторонним обозревателем, но и превратился в критика теории о промывании мозгов и практики депрограммирования. Бромли был озабочен тем, что связанный с антикультовым движением социальный конфликт имел много общих черт с практикой охоты на ведьм в период Средневековья, а также тем, что гражданские свободы, гарантировавшие свободу вероисповедания, были поставлены под угрозу. В ряде своих книг и статей Бромли поставил под вопрос методы, используемые антикультовым движением, и теорию промывания мозгов.

Библиография 
 «Moonies» in America: Cult, Church and Crusade. Beverly Hills: SAGE Publications, 1979. (with Anson Shupe).
 The New Vigilantes: Anti-Cultists, Deprogrammers and the New Religions. Beverly Hills: SAGE Publications, 1980. (with Anson Shupe).
 
 The Anti-Cult Movement in America: A Bibliography and Historical Survey (with Anson Shupe and Donna L. Oliver). New York and London: Garland, 1984.
 The Brainwashing/Deprogramming Controversy: Historical, Sociological, Psychological and Legal Perspectives. New York: Edwin Mellen Press, 1984. (edited with James T. Richardson).
 New Christian Politics. Macon: Mercer University Press, 1984. 288 pp. (edited with Anson Shupe).
 The Future of New Religious Movements. Macon: Mercer University Press, 1987. 278 pp. (edited with Phillip Hammond).
 Falling from the Faith: The Causes and Consequences of Religious Apostasy. Newbury Park: SAGE Publications, 1988. (edited)
 Krishna Consciousness in the West. Lewisburg: Bucknell University Press, 1988. 290pp. (edited with Larry Shinn).
 The Satanism Scare. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, 1991. (edited with James Richardson and Joel Best).
 Anticult Movements in Cross-Cultural Perspective. New York: Garland Publishers, 1994 (edited with Anson Shupe).
 The Politics of Religious Apostasy: The Role of Apostates in the Transformation of Religious Movements. Westport, CT: Praeger Publishers, 1998. (edited)
 Toward Reflexive Ethnography. Volume 9: Religion and the Social Order (edited with Lewis Carter). Oxford: Elsevier, 2001.
 Cults, Religion, and Violence. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. (Edited with J. Gordon Melton)
 The Satanism Scare, Hawthorne, Aldine de Gruyter, 1991. 320 pp. (edited with James Richardson and Joel Best).
 The New Vigilantes: Anti-Cultists, Deprogrammers and the New Religions, SAGE Publications, 1980. 267 pp. (with Anson Shupe).
 A Tale of two Theories: Brainwashing and Conversion as Competing Political Narratives, in Benjamin Zablocki and Thomas Robbins, eds. Misunderstanding Cults: Searching for Objectivity in a Controversial Field (Toronto: University of Toronto Press, 2001).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Home Page of David Bromley at the University of Virginia
 David G. Bromley Biographical Sketch
  David G. Bromley Bio at Department of Sociology at Virginia Commonwealth University 

Социологи США
Религиоведы США
Исследователи новых религиозных движений
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Исследователи Международного общества сознания Кришны
Социологи по алфавиту
Преподаватели Хартфордского университета
Преподаватели Университета Содружества Виргинии
Преподаватели Виргинского университета
Выпускники Колби-колледжа